Ferda Mravenec může být:

 Ferda Mravenec – pohádková postavička Ondřeje Sekory
 Ferda Mravenec (opera) – česká opera Evžena Zámečníka z roku 1971
 Ferda Mravenec (balet) – český balet Jiřího Pauera z roku 1976
 Ferda Mravenec (loutkový film) – český loutkový film z roku 1942 režisérky Hermíny Týrlové
 Ferda Mravenec (seriál, 1960) – československý animovaný televizní seriál z roku 1960 režiséra Františka Filipa
 Ferda Mravenec (seriál, 1977) – československý animovaný televizní seriál z roku 1977 režisérky Hermíny Týrlové
 Ferda Mravenec (seriál, 1987) – německý animovaný televizní seriál z roku 1987